Killy ist der Familienname folgender Personen:
 Bertrand Killy, französischer Lichtdesigner
 Edward Killy (1903–1981), US-amerikanischer Filmregisseur und Regieassistent
 Herta Elisabeth Killy (1920–2017), deutsche Kunsthistorikerin, Übersetzerin und Herausgeberin
 Jean-Claude Killy (* 1943), französischer Skirennfahrer
 Leo Killy (1885–1954), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Walther Killy (1917–1995), deutscher Literaturwissenschaftler, Begründer des Killy Literaturlexikons

Siehe auch:
 Killi
 Killie
 Quilly
 Kili